Nabrit ist der Familienname folgender Personen:

Samuel M. Nabrit (1905–2003), US-amerikanischer Biologe